
Termenul "Bilet" se poate referi la:

 Bilet la ordin
 Bilet de călătorie
 Bilet de loterie
 Bilet de teatru
 Bilet de voie
 Bilet de trimitere
 Bilet de intrare